Япония на летних Паралимпийских играх 1988 года представлена 143 спортсменами.

Результаты соревнований

Дзюдо

Лёгкая атлетика 

Мужчины

Женщины

Настольный теннис

Плавание 

Мужчины

Женщины

Стрельба из лука 

Мужчины

Примечания

Ссылки 
 Паралимпийский комитет Японии

См. также 
 Япония на Паралимпийских играх
 Япония на летних Олимпийских играх 1988

Япония на Паралимпийских играх
Спорт в Японии в 1988 году
Япония